skałka – forma ukształtowania terenu, formacja skalna
 skałka – część zamka skałkowego ręcznej broni palnej odprzodowej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 2 podstawowe
 Skałka – część miasta Bukowno
 Skałka – osiedle miasta Skarżysko-Kamienna
 Skałka – część miasta Starachowice
 Skałka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Skałka – część wsi Krzczonów w woj. lubelskim, w pow. lubelskim w gminie Krzczonów
 Skałka – część wsi Bednary w woj. łódzkim, pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Skałka – część wsi Brzezowa w woj.małopolskim, pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Skałka – część wsi Czułów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Skałka – część wsi Wola Kalinowska w woj.  małopolskim,  w pow. krakowskim, w gminie Sułoszowa
 Skałka – część wsi Librantowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Skałka – część wsi Mystków w woj. małopolskim, pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Skałka – część wsi Stare Bystre w woj. małopolskim, pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec
 Skałka – przysiółek wsi Ochotnica Górna w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Skałka – część wsi Kaliś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Skałka – część wsi Przemyków w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce
 Skałka – część wsi Siedliska w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce
 Skałka – osada wsi Siedlec w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Radłów
 Skałka – część wsi Zręczyce w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Skałka – część wsi Strzegocice w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Skałka – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Włodowice
 Skałka – część wsi Gałęzice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów

Cieki wodne 
 Skałka – potok, dopływ Chrobaczego
 Skałka – potok, dopływ Łomniczki; w Karkonoszach

Wzniesienia 
 Skałka (1163 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Jaworzyna (też: Skałka; 1020 m) – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Skałka (726 m) – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Skałka (905 m) – szczyt w Gorcach
 Skałka (677 m) – szczyt w Górach Stołowych
 Skałka (316 m) – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich
 Skałka (299 m) – wzniesienie na Pogórzu Kaczawskim

Inne 
 Skałka – kościół i klasztor paulinów w Krakowie
 Skałka – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świętochłowicach

Zobacz też 
 Skałki
 Osiedle Skałka